Plusieurs catastrophes  ont touché des mines de jade à proximité de la ville de Hpakant, dans l'État kachin au nord de la Birmanie, faisant un nombre important de victimes :
 le 21 novembre 2015,  et une centaine de disparus :
 le , , dont , et une cinquantaine de disparus présumés morts (recherches interrompues le 26 avril) ;
 le , ,  et plusieurs disparus (nombre inconnu) ;
 le 2 juillet 2020, ,  et  plus d'une centaine de disparus ;
 le 22 décembre 2021, ,  et au moins .